Дми́трий Назаре́нко:
 Назаренко, Дмитрий Илларионович (1861—?) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва.
 Назаренко, Дмитрий Николаевич (род. 1987) — украинский футболист.
 Назаренко, Дмитрий Павлович (1917—1969) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.